Annonce peut faire référence à :

 Annonce (ou diaconie) : annonce de l'évangile.
 L'Annonce aux bergers, un épisode biblique situé juste après la Nativité du Christ.
 Annonce légale
 Annonce personnelle, déclaration de nature personnelle.
 Une annonce sonore
 Bande-annonce, clip publicitaire présentant un film qui va sortir prochainement.
 Petite annonce, forme de publicité ou de message personnel que l'on retrouve surtout dans les journaux et les périodiques.